

Добруша — село в Врачанській області Болгарії. Входить до складу общини Криводол.

Добруша () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Штефенешть.

Добруша () — село у Шолданештському районі.
 Добруша () — село у Теленештському районі.

Добруша (словен. Dobruša) — поселення в общині Водице, Осреднєсловенський регіон, Словенія